

Acrônimos 
 Linguagem de Programação Combinada, uma linguagem de programação
 Common Public License, licença de cpodigo aberto publicado pela IBM
 Commercial Pilot Licence
 Cost per Lead
 Cyberathlete Professional League, campeonato internacional de jogos multi-players.

Código 
 CPL - código aeroportuário IATA do aeroporto civil de Chaparral (Colômbia)

Esportes 

 Canadian Premier League - liga de futebol do Canadá.

Tecnologia 
 CPL (Control Panel Applet), formato de arquivo utilizado pelo Painel de Controle do Windows.

Outros 
 CPL, abreviação aeronáutica de Current flight plan message - Mensagem de plano de voo em curso

Desambiguações de siglas